Dit is een lijst van planetoïden 28101-28200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (28101) - || 1998 RP71|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (28102) - || 1998 RM79|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (28103) - || 1998 RK80|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (28104) - || 1998 SL1|| 16 september 1998 || ODAS
|-
| (28105) - || 1998 SC4|| 18 september 1998 || ODAS
|-
| (28106) - || 1998 SE10|| 16 september 1998 || ODAS
|-
| (28107) - || 1998 SA13|| 22 september 1998 || L. Šarounová
|-
| (28108) - || 1998 SB24|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (28109) - || 1998 SA29|| 18 september 1998 || Spacewatch
|-
| (28110) - || 1998 SG30|| 19 september 1998 || Spacewatch
|-
| (28111) - || 1998 SY31|| 20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (28112) - || 1998 SN37|| 21 september 1998 || Spacewatch
|-
| (28113) - || 1998 SD43|| 23 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (28114) - || 1998 SE43|| 23 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (28115) - || 1998 SN50|| 26 september 1998 || Spacewatch
|-
| (28116) Drewbarringer || 1998 SP56|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (28117) Mort || 1998 SK57|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (28118) Vaux || 1998 SR57|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (28119) - || 1998 SX71|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (28120) - || 1998 SX72|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (28121) - || 1998 SY72|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (28122) - || 1998 SJ74|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (28123) - || 1998 SM74|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (28124) - || 1998 SD79|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (28125) - || 1998 SR107|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (28126) - || 1998 SF109|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (28127) - || 1998 SL110|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (28128) - || 1998 ST118|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (28129) - || 1998 SF121|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (28130) - || 1998 SK124|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (28131) - || 1998 SX127|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (28132) - || 1998 SY128|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (28133) - || 1998 SS130|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (28134) - || 1998 SB131|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (28135) - || 1998 ST131|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (28136) - || 1998 SB134|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (28137) - || 1998 SY138|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (28138) - || 1998 SD141|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (28139) - || 1998 SN141|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (28140) - || 1998 SR144|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (28141) - || 1998 TC || 2 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (28142) - || 1998 TU || 12 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (28143) - || 1998 TK5|| 13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (28144) - || 1998 TN13|| 13 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (28145) - || 1998 TY18|| 14 oktober 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (28146) Nackard || 1998 TC32|| 11 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (28147) Colbath || 1998 TD32|| 11 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (28148) Fuentes || 1998 TL34|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (28149) Arieldaniel || 1998 TX34|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (28150) - || 1998 UC1|| 17 oktober 1998 || P. Pravec
|-
| (28151) - || 1998 UG6|| 22 oktober 1998 || ODAS
|-
| (28152) - || 1998 UK8|| 24 oktober 1998 || T. Kobayashi
|-
| (28153) - || 1998 UU20|| 29 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (28154) - || 1998 UQ26|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (28155) - || 1998 UB40|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (28156) - || 1998 UF41|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (28157) - || 1998 VY3|| 11 november 1998 || ODAS
|-
| (28158) - || 1998 VT6|| 12 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (28159) - || 1998 VM7|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (28160) - || 1998 VC11|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (28161) - || 1998 VB13|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (28162) - || 1998 VD14|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (28163) - || 1998 VP15|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (28164) - || 1998 VY21|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (28165) - || 1998 VC25|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (28166) - || 1998 VP25|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (28167) - || 1998 VQ25|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (28168) - || 1998 VY25|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (28169) - || 1998 VZ29|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (28170) - || 1998 VC30|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (28171) - || 1998 VV30|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (28172) - || 1998 VZ30|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (28173) - || 1998 VY32|| 11 november 1998 || N. Sato
|-
| (28174) - || 1998 VC33|| 12 november 1998 || N. Sato
|-
| (28175) - || 1998 VM33|| 15 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (28176) - || 1998 VV43|| 15 november 1998 || Spacewatch
|-
| (28177) - || 1998 VO53|| 14 november 1998 || LINEAR
|-
| (28178) - || 1998 WL1|| 18 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (28179) - || 1998 WR1|| 18 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (28180) - || 1998 WU1|| 18 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (28181) - || 1998 WW5|| 19 november 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (28182) - || 1998 WB10|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (28183) - || 1998 WM16|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (28184) - || 1998 WP17|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (28185) - || 1998 WJ18|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (28186) - || 1998 WK18|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (28187) - || 1998 WP19|| 23 november 1998 || LINEAR
|-
| (28188) - || 1998 WV19|| 25 november 1998 || LINEAR
|-
| (28189) - || 1998 WP22|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (28190) - || 1998 WU23|| 25 november 1998 || LINEAR
|-
| (28191) - || 1998 WV23|| 25 november 1998 || LINEAR
|-
| (28192) - || 1998 WE24|| 25 november 1998 || LINEAR
|-
| (28193) Italosvevo || 1998 WY30|| 29 november 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (28194) - || 1998 WX37|| 21 november 1998 || Spacewatch
|-
| (28195) - || 1998 XW4|| 12 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (28196) Szeged || 1998 XY12|| 15 december 1998 || K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| (28197) - || 1998 XZ12|| 15 december 1998 || D. K. Chesney
|-
| (28198) - || 1998 XU16|| 15 december 1998 || K. Korlević
|-
| (28199) - || 1998 XA42|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (28200) - || 1998 XF44|| 14 december 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten